Alexandre Bergès – schermidore francese
 Àstrid Bergès-Frisbey – attrice e modella spagnola
 Eugène Bergès – schermidore francese
 Friedel Berges – nuotatore tedesco
 Óscar Javier Tabuenca Berges – ex calciatore spagnolo
 Pedro Berges – calciatore cubano
 Rafael Berges – ex calciatore spagnolo
 Stéphane Bergès – ex ciclista su strada francese